Metahygrobiella är ett släkte av bladmossor. Metahygrobiella ingår i familjen Cephaloziaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Metahygrobiella